Largo da Misericórdia (Elvas) - em Portugal
Largo da Misericórdia (Guimarães) - em Portugal
Largo da Misericórdia (Linhares) - em Portugal
Largo da Misericórdia (Monchique) - em Portugal
Largo da Misericórdia (Tavira) - em Portugal
Largo da Misericórdia (Viseu) - em Portugal
Largo da Misericórdia (Rio de Janeiro)
Largo da Misericórdia (São Paulo) - na região central da cidade

Desambiguação